Stepanci steht für
Stepanci (Čaška), Dorf in der Gemeinde Čaška, Region Vardar, Nordmazedonien
Stepanci (Štip), Dorf in der Gemeinde Štip, Region Osten, Nordmazedonien